A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1937-38, denominada oficialmente de Allsvenskan 1937-38, foi a 14º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o IK Sleipner que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1937-38
1937 no futebol
1938 no futebol
Desporto na Suécia em 1937
Desporto na Suécia em 1938